Tako peut désigner :
 Tako, une localité au Burkina Faso ;
 Tako-Yoyora, une localité au Burkina Faso ;
 Tako, une ville de la préfecture d'Aomori au Japon.